Ларш (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Коррез.
 Ларш (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Ларш (Коррез) — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Ларш (перевал) — горный перевал между Францией и Италией.